Златкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Златкович, Горана (род. 1951) — министр торговли и туризма Республики Сербской.
 Златкович, Милош (род. 1997) — сербский футболист, защитник клуба ОФК.